Хаптагай-Кёлюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Хаптагай-Кёлюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты северо-восточнее оз. Кюэге, 69°13’с. ш. 151°19’в. д..
 Хаптагай-Кёлюе — озеро, в правобережье р. Аччыгый-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 69°02’с. ш. 149°49’в. д..
 Хаптагай-Кёлюе — озеро, на правом берегу р. Арга-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 69°02’с. ш. 150°29’в. д..

Примечания

См. также 
 Хаптагай
 Хаптагай-Кюель